Google Glass — гарнитура для смартфонов на базе Android, разработанная компанией Google. В устройстве используется прозрачный дисплей, который крепится на голову () и находится чуть выше правого глаза, с камерой, способной записывать видео высокого качества. Тестирование продукта началось в апреле 2012 года, а New York Times сообщала о новинке ещё в конце февраля 2012 года. Прототипы гарнитуры модели  стоимостью $1500 были переданы разработчикам программного обеспечения на мероприятии Glass Foundry в феврале 2013 года. Общественности данная гарнитура стала доступна 15 мая 2014 года по той же цене.

15 января 2015 Google объявила об остановке производства Glass в текущем состоянии, при этом отметив, что продукт закончил свою экспериментальную стадию в Google Labs. Разработка и производство продукта переносится в другое подразделение.

Описание 
Glass на нынешнем этапе развития не является ни смартфоном, ни очками. Первоначально Glass разрабатывалась в лаборатории Google X, а менеджером проекта на сегодняшний день является Бабак Парвиз, который также следит за интеграцией систем картографического отслеживания местности.

Взаимодействие Glass с пользователем осуществляется через голосовые команды (базовой является команда «Ok, Glass», после которой должна идти просьба выполнить какую-либо функцию; кроме того, через гарнитуру можно надиктовывать тексты), жесты, распознаваемые тачпадом, который расположен на дужке за дисплеем, и систему передачи звука с использованием костной проводимости. Интерфейс устройства был продемонстрирован Google в опубликованном в феврале 2013 года видео, а уже в марте компания использовала выставку SXSW Interactive для показа первых приложений для Glass от сторонних разработчиков. Производитель работает над образцом гарнитуры для людей, носящих корректирующие зрение очки, которая будет обладать «модульной» конструкцией с возможностью подбора необходимых линз и оправ.

Концепция Google Glass в конечном счёте должна реализовывать одновременно три отдельные функции, сведя их воедино: дополненную реальность, мобильную связь + интернет, видеодневник. Первая версия очков полноценно реализует видеодневник и лишь частично дополненную реальность и коммуникационную составляющую. В последующих версиях возможна более полноценная реализация всех трёх целевых составляющих.

Технические характеристики 
Передача звука к владельцу происходит без использования динамика, напрямую через кости черепа путём вибраций.

Возможности

Фото и видеосъёмка 
Google Glass позволяет снимать фотографии (5 МП) и видео в разрешении 1365p HD.

Программы Google 
Очки позволяют запускать уже существующие программы Google (такие как Google Now, Google Maps, Google+, Gmail) и сторонних разработчиков (Evernote, Skitch, New York Times, ).

На конференции Google I/O 2013 стало известно, что появились новые программы для Glass, в том числе предназначенные для работы с Facebook, Twitter и Tumblr.

Голосовое управление 
В данный момент точно известно о голосовом управлении на английском языке.

Пасхальное яйцо 
Google оставила для пользователей пасхальное яйцо. Если пользователь пройдет Settings -> Device info -> View licenses -> кликнет 9 раз по трекпаду -> Meet Team, то он увидит 360-градусную панораму команды разработчиков Google Glass; в середине фото находится один из основателей Google Сергей Брин. Панорама движется вместе с поворотом головы пользователя Glass.

Обновление Google Glass 
Google объявила о выпуске улучшенной версии Google Glass 2.0. На настоящий момент известно о добавлении в очки встроенного моно-наушника. Владельцы предыдущей версии смогут бесплатно обменять свои очки на вторую версию, также каждый владелец первой версии устройства сможет разослать троим друзьям приглашения на обмен новой версии очков.

Легальность 
Ранее считалось, что в России Google Glass могут отнести к изделиям категории специальных технических средств и оборот очков будет ограничен на территории страны. Но ФСБ опровергло эту информацию своим ответом на запрос одного из сайтов «Сообщаем, что очки „Google Glass“ к изделиям категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, не относятся». В данный момент нет никаких оснований считать использование или покупку очков Glass незаконным.

Также аксессуары с камерами, способные вести незаметную видео- и фотосъёмку, одним из которых и является Glass, вызывают опасения по поводу нарушений прав людей на личную жизнь. Во многих странах они могут попасть под действие законодательных запретов: к примеру, статья 376 УК Республики Беларусь «за незаконное изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного получения информации». В феврале 2013 один из пользователей Google+ в своем посте сообщил о возможных сомнениях относительно того, что Google Glass можно будет легально использовать, покупать и продавать, согласно действующему законодательству в России и Украине. Так, впервые было указано на то, что Google Glass можно считать «шпионским» устройством, поскольку с его помощью можно вести фото- и видеосъемку незаметно от находящихся поблизости людей. Позднее Служба безопасности Украины заявила, что по предварительному заключению, основанному на информации из Интернета, ничего шпионского в Glass не видит.

В марте 2013 года в городе Сиэтле, США, владелец бара The 5 Point Дэйв Мэйнерт стал первым бизнесменом, который запретил ношение Glass на частной территории.

Критика 
Профессор Университета Торонто и пионер в области нательных компьютеров и устройств дополненной реальности Стив Мэнн в своей статье «Моя „допосредованная“ жизнь» (My «Augmediated» Life) указал на то, что неправильные дизайнерские решения Google могут затруднить использование подобных систем для многих людей, привести к ухудшению зрения и снизить интерес к данной технологии.

В Японии были разработаны очки, оборудованные светодиодами инфракрасного излучения, защищающие тех, кто их носит, от узнавания на фотографиях и видео, сделанных с помощью Google Glass, засвечивая лицо снимаемого человека.

Права человека 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ч.1 ст.8) предусматривает, что каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни. В связи с этим многие полагают, что очки нарушают это право.

Однако пределы уважения личной жизни в конвенции не прописаны. Как считает Европейский суд по правам человека, применяющий данный документ на практике, «понятие частной жизни является широким и не может быть определено исчерпывающе» (решение по делу «Костелло Робертс против Соединенного Королевства», 1993 г.), и «нет ни возможности, ни необходимости пытаться определить исчерпывающим образом понятие частной жизни» (решение по делу «Нимиц против Германии», 1992 г.).

При возникновении вопроса ЕСПЧ рассматривает факт вмешательства в частную жизнь человека в каждом отдельном случае на предмет соответствия требованиям, указанным в ч.2 ст.8 конвенции: органы государственной власти не могут вмешиваться в осуществление этого права (то есть предусмотренного ч.1 данной статьи), за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности либо защиты прав и свобод других лиц.

Отсюда следует, что Конвенция предусматривает защиту лишь от государства: «органы государственной власти не могут вмешиваться…». Очевидно, что эта категория касается таких сфер, внутри которых каждый человек волен развивать это понятие и наполнять его определенным смыслом. Таким образом, считают юристы, частная жизнь защищается, но не от самих себя: приватностью можно пренебречь или сузить до тех пределов, которые на данном этапе развития общественных отношений считаются оправданными.

См. также 
 Индикатор на лобовом стекле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт // Google
 Сервис синхронизации устройства // Google
 Приложение MyGlass от Google в Google Play Store
 Официальный блог Project Glass // Google+

Google
Дополненная реальность
Умные очки
Появились в 2014 году в США